

События 
 1692—1698 — Курфюрст Ганновера Эрнест-Август Люнебург.
 Турецкие войска овладели Цетинье.
 Императорский декрет, узаконивший в Китае христианство.
 «Охота за ведьмами» в Салеме в Новой Англии. 10 девочек и 2 старухи обвинены в ведовстве. Сотни других подвергнуты пыткам, 19 из них повешены.
 7 июня — Ямайское землетрясение магнитудой 7,5 разрушило большую часть города Порт-Ройял (Ямайка). Около 2 тысяч человек погибли в результате землетрясения и цунами, ещё около 3 тысяч человек — от ранений и распространившихся болезней.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1692 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1692 году
 Микеланджело Фальветти, итальянский композитор, эпохи раннего барокко (род. 1642).
 Иоганн Фельтен, немецкий актёр, театральный деятель, реформатор немецкого театра (род. 1640).

См. также